Le sentier de La Providence est un sentier de randonnée de l'île de La Réunion, département d'outre-mer français dans le sud-ouest de l'océan Indien. Section septentrionale du sentier de grande randonnée appelé GR R2, il parcourt le territoire communal de Saint-Denis selon un axe nord-sud entre la forêt de La Providence et la plaine d'Affouches, où le GR R2 se poursuit en direction de Dos d'Âne, plus à l'ouest.

Voir aussi

Articles connexes
Randonnée pédestre à La Réunion.
Forêt de La Providence

Sentier de randonnée à La Réunion
Équipement sportif à Saint-Denis (La Réunion)
Transport à Saint-Denis (La Réunion)